Константин Павлович Князятов (1928—1982) — конструктор вычислительной техники, программ для зенитных ракетных комплексов, радиолокационных станций, лауреат Государственной премии СССР.

Родился 2 июня 1928 года в городе Талдом Московской области.

Окончил Московский энергетический институт (1952).

С 1953 года работал в КБ-1 (НПО «Алмаз») в должностях от инженера, старшего и ведущего инженера до заместителя главного конструктора системы.

Заместитель начальника, с 1966 начальник тематической лаборатории 301/7 по внедрению в системы ПВО вычислительных средств, преобразованной в 1968 г. в отдел 310/Б, затем — отдел 314.

Один из инициаторов внедрения вычислительных средств в системы ПВО. Руководил разработкой вычислительной техники, программ зенитных ракетных комплексов, радиолокационных станций систем С-200, «Азов», С-300П.

Кандидат технических наук. Автор научных публикаций, получил 8 авторских свидетельств на изобретения.

Лауреат Государственной премии СССР (1970), премии имени академика А. А. Расплетина. Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1968, 1980), орденом «Знак Почёта» (1958), медалями.

Умер в Москве 11 ноября 1982 года в результате болезни, развившейся ещё в военное время.

Источники 
 http://www.biograph.ru/images/stories/Bunkin/Bunkin018.pdf 
 http://storage.ashurbeyli.ru/flipping_book/flippingbook/strela62004//20/assets/common/downloads/publication.pdf 
 Отечественная радиолокация. Биографическая энциклопедия. М., 2011.